Duncan prononcé  en français et  en anglais, est un prénom écossais qui comporte les éléments « dono » (ou brun ou sombre) et « ceann » (combat) dont l'équivalent en gaélique est Donnchad[h] il semble provenir à l'origine du vieil irlandais Donagh « dono catu » (brun et bataille) à la suite d'une confusion lors de sa latinisation en Duncanus. Ce peut être un prénom masculin ou un patronyme, porté par de nombreux personnages célèbres dans le monde anglo-saxon. Ce nom propre est également celui de plusieurs villes nord-américaines ainsi que de six navires de la Royal et de l'US Navy.

Patronyme 

 Adam Duncan Vicomte Duncan de Camperdown (1731-1804), amiral écossais ;
 Alan Duncan (1957-), politicien britannique ;
  (1982-), écrivain australien ;
 Alastair Duncan (1958-), acteur britannique ;
 Andy Duncan (1964-), écrivain américain ;
  ;
 Arne Duncan (1964-), homme politique américain ;
 Bozenna Pasik-Duncan (1947-), mathématicienne polono-américaine ;
 B.N. Duncan (1943-2009), dessinateur et écrivain américain ;
 Cameron Duncan (1986-2003), réalisateur néo-zélandais ;
  (1942-2019), actrice australienne ;
 Charles Duncan, Jr. (1926-2022), homme politique américain ;
 Chris Duncan (1981-2019), joueur de baseball américain ;
 Dally Duncan (1909-1990), footballeur écossais ;
 Daniel Kablan Duncan (1943-), homme politique ivoirien ;
 Dave Duncan (1933-2018), écrivain canadien ;
 Dave Duncan (baseball) (1945-), joueur de baseball américain ;
 David Duncan (1913-1999), auteur de science-fiction et scénariste américain ;
 David Douglas Duncan (1916-2018), photographe photojournaliste de guerre américain ;
 David James Duncan (1952-), romancier et essayiste américain ;
 Donald Duncan (1892-1971), homme d'affaires et inventeur américain ;
  (1896-1975), marin américain ;
 Dustin Duncan (1979-), homme politique provinciale canadien ;
 Elizabeth J. Duncan (19?-), romancière canadienne, auteure de roman policier ;
 Hal Duncan (1971-), auteur de science-fiction écossais ;
 Helen Duncan (1897-1956), médium écossaise ;
 Iain Duncan (1963-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Isadora Duncan (1877-1927), danseuse américaine ;
 James Duncan (1877-1955), athlète américain ;
 James Duncan, 1 baronnet (1899-1974), homme politique britannique ;
 Jimmy Duncan (1947-), homme politique américain ;
 Joan Duncan (1941-2015), femme politique provinciale canadienne ;
 John Charles Duncan (1882-1967), astronome américain ;
 Joseph Duncan (1794-1844), homme politique américain ;
 Josh Duncan (1986-), basketteur américain ;
 Kirsty Duncan (1966-), femme politique canadienne ;
 Lesley Duncan (1943-2010), auteure-compositrice-interprète et choriste britannique ;
 Lindsay Duncan (1950-), actrice britannique ;
 Lois Duncan (1934-2016), romancière américaine, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse et journaliste ;
 Mark Duncan (1974-), nageur sud-africain ;
 Mary Duncan (1895-1993), actrice américaine (City Girl)
 Michael Clarke Duncan (1957-2012), acteur américain ;
  ;
 Raymond Duncan (1874-1966), philosophe, artiste, poète, artisan et danseur américain ;
 Robert B. Duncan (1920-2011), avocat et homme politique américain ;
  ;
 Sandy Duncan (1946-), actrice américaine ;
 Seymour W. Duncan (1951-), guitariste américain ;
 Shelley Duncan (1979-), joueur de baseball américain ;
 Tim Duncan (1976-), joueur de basket-ball américain ;
 Todd Duncan (1903-1998), chanteur, pédagogue et acteur américain ;
 Tracy Duncan (1971-), rameuse canadienne ;
 Trevor Duncan (1924-2005), compositeur anglais ;
 William Murdoch Duncan (1909-1976), est un auteur écossais de roman policier.

Duo :
 Duncan Sisters (Rosetta et Vivian Duncan), actrices américaines, duo de vaudeville.

Prénom

Personnalités historiques 
 Duncan  d'Écosse, roi d'Écosse de 1034 à 1040
 Duncan II d'Écosse, roi d'Écosse de mai à novembre 1094
 Duncan MacDougall (mort en 1247) co-roi des Hébrides intérieures vers 1210-1247/1248
 Duncan,  mormaer ou comte de Mar vers 1222/1228 à 1244
 Duncan  , mormaer ou comte de Fife de 1133 à 1154
 Duncan II , mormaer ou comte de Fife de 1154 à 1204
 Duncan III, mormaer ou comte de Fife de 1270 à 1289
 Duncan IV, mormaer ou comte de Fife de 1289 à 1353

Forme Donnchad 
 Donnchad Midi mac Domnaill Ard ri Erenn
 Donnchad Donn, Ard ri Erenn
 Donnchad mac Briain, Ard ri Erenn
 Donnchad mac Murchada, roi de Leinster
 Donnchad mac Domnaill Remair, roi de Leinster
 Donnchad Ua Cerbaill (mort en 1168), roi d'Airgíalla
 Donnchad mac Eochocain (mort en 867), roi Mide
 Donnchad mac Domnail (mort en 1089), roi d'Osraige
 Donnchad mac Gilla Pátraic Mac Giolla Phádraig (mort en 1162), roi d'Osraige

Artistes 
 Duncan James (né en 1978, chanteur, membre du boys band Blue et acteur britannique
 Duncan Laurence (né en 1994), de son vrai nom Duncan de Moor, auteur-compositeur-interprète néerlandais, vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2019.

Personnages de fiction 
 Duncan, est le nom du roi d'Écosse assassiné dans Macbeth de William Shakespeare
 Duncan Idaho, personnage du cycle de science-fiction de Dune, maître d'armes de la Maison Atréides
 Duncan (prénom inconnu), frère de Jim Duncan, personnage interprété par Clint Eastwood, dans L'Homme des Hautes Plaines
 Duncan MacLeod du clan Mac Leod, personnage principal des films et de la série télévisée Highlander
 Duncan Kane, personnage fictif de Veronica Mars
 Tara Duncan, héroïne des romans de Sophie Audouin-Mamikonian
 Duncan est le nom du souverain dans Macbett d'Eugène Ionesco
 Donnchadh est le nom du roi d'Irlande, père d'Yseult, dans le film Tristan et Yseult
 Duncan est le nom d'un personnage dans le jeu vidéo Dragon Age: Origins
 Duncan est le nom du personnage principal du jeu vidéo Dark Castle
 Duncan est le nom d'un personnage dans le livre L'Œuf de dragon de George RR Martin

Lieux

Duncan, hameau situé dans Saint-Eugène (Québec), dans la MRC de Drummond (municipalité régionale de comté), au Centre-du-Québec, au Québec ;
 Duncan (Colombie-Britannique) ;
 Rivière Duncan, en Colombie-Britannique (Canada) ;

Duncan (Arizona) ;
  (Caroline du Sud) ;
  (Iowa) ;
 Duncan (Mississippi) ;
 Duncan (Nebraska) ;
 Duncan (Oklahoma) ;
 Duncanville (Texas).

Navires militaires

Britanniques 
  est le nom de plusieurs vaisseaux de la Royal Navy.

Américains 
  ;
 , destroyer de la classe Gleaves de l'US Navy ;
  ;
 .

Autres 
 Première Nation de Duncan's, bande indienne au Canada
 Seymour Duncan, marque de micros pour guitare
 Le Duncan, est le nom du navire de lord Glenarvan dans le roman de Jules Verne Les Enfants du capitaine Grant

Notes et références 

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis